Vishniac () peut faire référence à :

 Roman Vishniac (1897-1990), photographe et biologiste,
  (1922-1973), un microbiologiste américain mort lors d'une expédition visant à atteindre l'Antarctique,
, un cratère sur la planète Mars, nommé d'après Wolf V. Vishniac.
, astrophysicien américain,
effet Ostriker-Vishniac, autre nom de l'effet Sunyaev-Zel'dovich.